SGI steht als Abkürzung für:

 Silicon Graphics, Hersteller von Computern
 Sōka Gakkai International, buddhistische Glaubensgemeinschaft
 Sustainable Governance Indicators, Gesamtheit von Reformindikatoren

SGI